Вільшанська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Вільшанська волость — Звенигородського повіту Київської губернії;
 Вільшанська волость — Лубенського повіту Полтавської губернії;
 Вільшанська волость — Прилуцького повіту Полтавської губернії;
 Вільшанська волость — Лебединського повіту Харківської губернії;
 Вільшанська волость — Харківського повіту Харківської губернії;
 Вільшанська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.